Le Livre de la vie est le titre de différentes œuvres artistiques :

Livres
 le Livre de la vie, ouvrage autobiographique rédigé par Thérèse d'Avila et publié pour la première fois en 1588.
 Le Livre de la vie monastique de Rainer Maria Rilke (1905).
 Le Livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché, publié en 1992, aborde l'approche de la mort par la tradition tibétaine.

Films
 Le Livre de la vie, téléfilm français réalisé par Hal Hartley en 1998.

Autres
 Le Livre de vie — Libro Vitae, en latin et  en espagnol —, cité dans la Bible, notamment dans le Nouveau testament (Apocalypse 21.27)